Ikkarlu bezeichnet:
 Ikkarlu (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarlu (Insel, Nuuk), (Sælskæret), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland